Купусина () је насеље у Србији у општини Апатин у Западнобачком округу. Према попису из 2011. било је 1952 становника (према попису из 2002. било је 2356 становника).

Овде се налази Римокатоличка црква Св. Ане у Купусини.

Демографија 
У насељу Купусина живи 1935 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 42,8 година (41,0 код мушкараца и 44,5 код жена). У насељу има 927 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,54.

Ово насеље је углавном насељено Мађарима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Спорт 
 ФК Партизан Купусина

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт Купусине
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Апатину
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији